Tvrtke:
 Coop (Švicarska), Švicarska tvrtka
 Coop (Italija), najveći talijanski trgovački lanac
 Coop (Mađarska), mađarski trgovački lanac
 Coop Norden, Švedski trgovački lanac
 Hipermarketi Coop, Ipercoop u Hrvatskoj

Ostalo:
 Franco Coop, talijanski glumac
 Coop-Modus, Informatički izraz
 Crystal Orbital Overlap Population, COOP Kemijski izraz
 .coop, Generička internetska domena